Emilio Castro peut désigner :
 Emilio Castro (1927- ), un pasteur et théologien de la libération uruguayen ; 
  (1821–1899). un politicien argentin ;
 Emilio Castro (musicien) (né Norberto Emilio Castro, 1969- ), un musicien argentin.